Capellas ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Capellas (* 1967), spanischer Fußballtrainer
 Francesc Capellas i Maydeu (1922–1977), spanischer Trompeter  
 Michael Capellas (* 1954), US-amerikanischer Manager 
 Xavier Capellas (* 1962), spanischer Komponist